Ільчу́к — українське прізвище. Походить від особового імені Ілля.

Відомі люди 

 Ільчук Василь Васильович (1987—2022) — старший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Ільчук Григорій Архипович — доктор фізико-математичних наук, професор кафедри загальної фізики Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».
 Ільчук Максим Олександрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Ільчук Марія Броніславівна — українська радянська діячка, депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Ільчук Микола Семенович — український кінооператор, заслужений діяч мистецтв України.
 Ільчук Павло Миколайович (1991—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Іллєнко
 Ільєнко

Прізвища на -ук